L'édition 2007 du tournoi de tennis de Pörtschach se déroule du  au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Juan Mónaco remporte l'épreuve de simple, Simon Aspelin et Julian Knowle celle de double.

Lauréats 
Juan Mónaco remporte le  de sa carrière en battant en finale Gaël Monfils.

En double, Simon Aspelin et Julian Knowle remportent le titre en battant en finale Leoš Friedl et David Škoch. Il s'agit respectivement de leur  et  titre, le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pörtschach
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2007
Tennis masculin en 2007
Sport en Autriche en 2007
Sport en mai 2007